KJV steht für:
 Kommunistischer Jugendverband
 King James Version, siehe King-James-Bibel
 Kartell Jüdischer Verbindungen
 Katholischer Junggesellenverein

kjv steht für:
 Kajkavisch (ISO-639-3-Code), kajkavische Literatursprache

KJV